Nemzeti Bajnokság I 2022/2023 (ze względów sponsorskich zwana jako OTP Bank Liga) – jest 121. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej na Węgrzech. 
Sezon rozpoczął się 29 lipca 2022 roku, a zakończy 27 maja 2023 roku. 
W rozgrywkach uczestniczy 12 zespołów. 
Rozgrywki toczą się systemem "każdy z każdym", w którym każde dwie drużyny rozegrają między sobą trzy spotkania, co łącznie daje 33 kolejki w sezonie. Tytuł mistrza kraju broni Ferencvárosi TC.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Miejsca po danych kolejkach

Bramki, kartki

Najlepsi strzelcy

Trenerzy, kapitanowie i sponsorzy

Zmiany trenerów

Stadiony

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
2022 w piłce nożnej
2023 w piłce nożnej
2022 na Węgrzech
2023 na Węgrzech